Priegnitz steht für:

 ältere Schreibweise von Prignitz, Landschaft in Ostdeutschland
 Priegnitz (Adelsgeschlecht), mecklenburgisch-brandenburgisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Joachim Priegnitz (1941–2018), deutscher Brigadegeneral 
 Werner Priegnitz (1896–1979), deutscher Stadthistoriker und Kunstmaler

Siehe auch:
 Prignitz (Begriffsklärung)